Il doppio  dell'ASB Classic 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Le detentrici del titolo erano Cara Black e Anastasija Rodionova, solo la prima ha difeso il titolo con Marina Eraković, ma sono state eliminate al primo turno dalla coppia australiana Guthrie-Jones. Il titolo è stato vinto dalla coppia Sharon Fichman-Maria Sanchez che ha battuto in finale Lucie Hradecká e Michaëlla Krajicek per 2-6, 6-0, [10-4].

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Cara Black /  Marina Eraković (primo turno)

  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajicek (finale)
  Mona Barthel /  Megan Moulton-Levy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2014
WTA Tour 2014